« hardware » désigne le matériel informatique.
 Hardware est un film britannique de Richard Stanley sorti en 1990.
 Hardware un album de 1981 du groupe suisse Krokus.